Вејд има више значења:
 Вејд (Мисисипи)
 Вејд (Северна Каролина)